Diadocidia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johannes Friedrich Ruthe 1831. Diadocidia ingår i familjen slemrörsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slemrörsmyggor
Diadocidia